Discodoris hedgpethi är en snäckart som beskrevs av Ernst Marcus 1959. Discodoris hedgpethi ingår i släktet Discodoris och familjen Discodorididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nakensnäckor
hedgpethi